Primera División 1931-1932 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1932 – edizione del campionato argentino di calcio